CA:
 Каліфорнія
 Засвідчувальний центр
 Ca — позначення хімічного елемента Кальцій